

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Chrzanów – miasto
 Chrzanów – część miasta Milanówek
 Chrzanów – część miasta Warszawa, w dzielnicy Bemowo
 Chrzanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce
 Chrzanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Chrzanów
 Chrzanów – część wsi Majdan Skrzyniecki w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów
 Chrzanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Chrzanów – część wsi Kuczków w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Inne 
 Chrzanów – gmina wiejska w województwie lubelskim
 Chrzanów – dawna gromada
 Chrzanów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim
 Chrzanów – planowana stacja II linii metra w Warszawie

Zobacz też 
 Chrzanów Duży, Chrzanów Mały, Chrzanów-Kolonia, Chrzanów Szlachecki, Chrzanów Ordynacki